Натуральне число 559
 559 рік до нашої ери
 559 рік нашої ери